Harpinia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1871. Harpinia ingår i familjen Phoxocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Harpinia